Памятная медаль 2-го Великого совета Мэнцзяна — медаль Автономного правительства Объединённых монгольских аймаков, позже - Мэнцзяна. Ей награждались те, кто имел непосредственное отношение к независимости Внутренней Монголии.

Описание награды 

Медаль, судя по форме и качеству изготовления, была сделана в Китайской республике. Форма медали характерна для медалей Империи Цин. 

Медаль имеет форму восьмиконечной звезды, составная. Основа медали - серебряная звезда с множеством лепестков. Лепестки эмалированы красной, белой, и синей эмалью.  Вторая часть - звезда из латуни. Третья часть - золотой медальон, покрытый тонким слоем синей эмали, на котором написано по краям по-китайски «第二次蒙古大會» (Второй великий совет Мэнцзяна). Предложение начинается и заканчивается изображением пятиконечной звезды. В центре медальона - надпись «紀念» (В память). Снизу от него - узор. 

Реверс гладкий. На нём - звено, соединяющее центральную звезду и медальон с основой. По краям от него - надписи на китайском языке «成吉思汗紀元» (Эра Чингисхана), «七三二年十月» (732 год, десятый месяц (октябрь 1937)). 

Лента выполнена по японскому образцу. Ширина — 37 мм., выполнена из муарового шёлка. Синего цвета, по краям — белые полосы.

Ссылки 

 Обсуждение медали на форуме

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1937 году